Rheinbote bezeichnet:
 Rheinbote (Rakete), eine deutsche Boden-Boden-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg
 Rheinbote (Zeitung), ein in Düsseldorf erscheinendes Anzeigenblatt